

Алмазне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Алмазне — селище, Донецька область, Макіївська міська рада
 Алмазне — озеро в Деснянському районі м. Києва.

Алмазне — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Алмазненський сільський округ

Див. також 
 Алмазна
 Алмазний